Il doppio dell'I Marbella Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andrej Kuznecov e Javier Martí hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Adelchi Virgili 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (primo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

  Alessandro Motti /  Adrian Ungur (primo turno) 
  Andrej Kuznecov /  Javier Martí (Campioni)

Tabellone

Note 
 

I Marbella Open 2012